Lardy steht für:

 Lardy, eine Gemeinde im französischen Département Essonne 

Lardy ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Édouard Lardy (1847–1923), Schweizer Diplomat
 Henry A. Lardy (1917–2010), US-amerikanischer Biochemiker und Hochschullehrer
 Pierre Lardy (1903–1958), Schweizer Bauingenieur und Hochschullehrer